Jméno a příjmení Antonín Bartoš má více nositelů:

 Antonín Bartoš (kněz) – český římskokatolický kněz a veřejně činný katecheta (1876–1939)
 Antonín Bartoš (voják) – důstojník čs. armády, úředník a politik (1910–1998)
 Antonín Bartoš (keramik) – český keramik (*1933)